Игмас — топоним в России.

Населённые пункты 
 Игмас — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Игмас — посёлок в Нюксенском районе Вологодской области.

Река 
 Игмас — река в Нюксенском районе Вологодской области, приток Сухоны.